Hrvatska
Donji Bjelovac, naselje u Hrvatskoj
Gornji Bjelovac, naselje u Hrvatskoj

BiH
Bjelovac (Bratunac, BiH), naselje u BiH